Bike Crossing, BKC o cruce de bicicletas es la práctica de liberar bicicletas usadas y arregladas en lugares públicos para que otros usuarios necesitados las recojan y las usen por un tiempo indeterminado. La idea es arreglar bicicletas de cualquier tamaño y para cualquier edad que ya no se usen y dejarlas para que otras personas las utilicen.

Historia 
La idea del Bike Crossing como tal nace en enero de 2009, en España, pero la acción en la que se basa esta práctica siempre ha estado ahí, aunque no tuviera nombre. Mucha gente ha arreglado bicicletas que no utilizaba, y las ha regalado a sobrinos, amigos, hermanos pequeños, o a asociaciones como Cáritas o Cruz Roja para que otros usuarios las utilizaran ya estaban haciendo Bike Crossing sin saberlo.
El nombre del Bike Crossing es copiado de prácticas similares que se realizan con libros Bookcrossing o discos.
La web y la comunidad de se crean con objeto único de motivar a los visitantes para realizar esta práctica.
Las diferencias principales con el Bookcrossing es que no se hace seguimiento específico del objeto liberado y que no se espera su devolución, aunque si que es gratificante cuando un vehículo aparece tiempo después y ha hecho su servicio.

Proceso 

Para el nuevo usuario el proceso comienza al ver en el trastero de su casa esa bicicleta llena de polvo que lleva sin usar varios años y que no hace otra cosa que estorbo. La limpia, arregla, la pone a punto y la libera en un sitio céntrico de su ciudad, dejándola agarrada con una cuerda o cinta plástica en un árbol, farola, banco, etc. Indicando que es una bici libre que necesita ser usada. Se puede acompañar con unas notas y con una referencia al sitio web oficial. 
Se deja claramente especificado que es una bicicleta usada, no robada, y que ha sido arreglada y puesta a punto para tal efecto. Se indica claramente que es una bicicleta para alguien que la necesite de verdad; no un simple juego.
El proceso de liberación y recogida se realiza de forma anónima, aunque a través de seudónimos los usuarios suelen anunciarlo en el portal.

Alternativas 
Entre los meses de julio y agosto de 2010, los fundadores del BKC tiene una serie de reuniones para crear alternativas que fomenten la filosofía de liberar o compartir bicicletas. Estos cambios, ajustes o añadidos tienen lugar dado que mucha gente ha contactado con la web y redes sociales indicando que limitar la liberación , a una forma anónima puede ser en algunos momento perjudicial para la salud de las bicicletas o para su uso futuro. De esta forma se han añadido unos formatos que agrupan la idea original pero dando muchas más opciones y queriendo hacer partícipes a más "liberadores".

 Cuando tengamos una bicicleta preparada podemos poner unos carteles por una determinada zona, indicando que se regala esa bicicleta de forma gratuita bajo unas condiciones. Que sea utilizada, y que cuando el receptor mejore su situación económica vuelva compartir esa bici u otra adquirida posteriormente con otra persona. Que siga la cadena de favores.
 Podemos darla a cualquier conocido que sepamos que la necesita. Idem que arriba en condiciones, claro.
 Llevarlas a asociaciones para que hagan excursiones. Cruz Roja, Cáritas etc.

En torno a la idea de Bike Crossing 
El contacto entre los miembros de Bike Crossing (llamados informalmente bikeceros) se lleva a cabo mediante foros en la web, listas de correo (algunos países tienen listas de correo propias, además de la lista internacional).

Sistemas relacionados 
Nuevas variantes de Bike Crossing son Postcrossing, CDCrossing, DiscCrossing, Book swapping y BookHopper.

Otro concepto es BookRelay. A través de éste, los miembros envían libros que han leído a otra persona.

PhotoTag usa cámaras descartables y es pasada a amigos o extraños. Las fotos son luego subidas a la web de PhotoTag.

Relendo es una plataforma similar. Permite a usuarios subir sus bicicletas y alquilarlas a usuarios en la misma zona.

Geocaching es un sistema similar que utiliza Sistemas de Posicionamiento Global e Internet para guiar a los usuarios a una caza de "tesoros". 

EuroBillTracker es un sistema similar que sigue los movimientos de los billetes de euro. Existe también un sistema parecido para seguir billetes de Dólar estadounidense llamado Where's George?.

Véase también 
 Sistema de bicicletas compartidas
 Version inglés

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del Bike Crossing

Redes de intercambio
Bicicletas
Palabras y frases en inglés